Accelerate (album), een album van de Amerikaanse rockband R.E.M.
 Accelerate (nummer), een nummer op bovenstaand album
 Accelerate (band), een Nederlandse rockband